Xuan Xosé Sánchez Vicente (1 de febrero de 1949) es un político, escritor y ensayista español nacido en Gijón, presidente y fundador del Partíu Asturianista y miembro de la Academia de la Lengua Asturiana.

Biografía política 
Este licenciado en filología románica por la Universidad de Oviedo participó en el surdimientu asturianu desarrollando una gran labor. Fue fundador de Conceyu Bable junto con Xosé Lluis García Arias y Lluis Xabel Álvarez y es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana desde que se creó. 

Su carrera política comienza en 1974 en el Partido Socialista Popular (PSP), del que fue secretario general. Se integró en el PSOE cuando lo hizo el PSP. Allí, desempeñó los cargos de concejal en el Ayuntamiento de Piloña, diputado por el partido judicial de Cangas de Onís, miembro del Consejo Regional y de la Junta General. Abandonó el partido en 1983 al término de sus funciones. 

En 1985, junto a Xesús Cañedo y Carlos Rubiera, fundó el Partíu Asturianista (PAS), del que es presidente desde entonces. Como miembro de este partido fue diputado de la Junta entre 1991 y 1999. En 2004 impulsó la creación de Unión Asturianista.

Como complemento de su actividad puramente política también colaboró con organismos y comisiones de carácter cultural, como por ejemplo la Fundación Pública de Bellas Artes, de la que fue presidente durante cuatro años, periodo en el que se creó el Museo de Bellas Artes de Asturias y se produjo la apertura de La Cuevona en Ribadesella.
En el año 2005, el PAS, liderado por Xuan Xosé Sánchez Vicente llega a un acuerdo de coalición indefinida con Unión Renovadora Asturiana (URAS), liderada por Sergio Marqués Fernández, coalición que concurrirá a las elecciones con el nombre de Unión Asturianista y que lo hará bajo las premisas de un programa asturianista y listas electorales eleborados bajo los principios de igualdad, alternancia y turnicidad.

Biografía literaria 
Cuenta en su haber con una importante producción literaria, con más de treinta libros publicados entre poesía, teatro, ensayo y estudio. Entre su obra científica cabe destacar el Diccionariu de la Llingua Asturiana. 

La primera obra que publicó Sánchez Vicente fue Camín de señardaes en 1980. Es una recopilación de poemas escritos desde 1974. Este es uno de los libros fundamentales en la primera etapa del Surdimientu. Antes de eso ya había publicado una colección de poemas de Caveda y Nava, con el título de Esvilla de poesíes na llingua asturiana, en la que realizaba un profundo estudio y una adaptación de los textos a la ortografía moderna. 

Su segundo libro, Poemes de Xixón, vería la luz en 1981. Es un conjunto de poemas en los que ahonda en las temas sociales y populares que ya iniciara en Camín de señardaes. La novela La muerte amiya de nueche de 1984 le hace ganar el premio Xosefa Xovellanos de narrativa. Ese año también publicó Cuentos de llingua afilada, en donde se recoge la gran mayoría de sus relatos escritos.

Mientras tanto, seguía dedicado a su labor de divulgación de los escritores en asturiano más importantes de los siglos pasados. Fruto de este trabajo son las antologías Clásicos asturianos y Clásicos asturianos. Lliteratura relixosa, así como las Poesíes asturianes completes de José Caveda y Nava, con motivo de la dedicación de la semana de las letras asturianas al poeta de Villaviciosa. 

Con El Pelayu (1985), una pieza teatral sobre la figura del primer rey asturiano, se estrena como dramaturgo. Más tarde, en 1992, recogería toda su creación teatral en un volumen bajo el título de Esta danza ye la vuestra, si ye que vos presta: teatru, obra completa. También publica ese mismo año el ensayo La cultura asturiana: unidá y pluralidá.

En 1988 saca un nuevo libro de versos, De reidores costes, en donde rompe con su anterior producción y se acerca más a la literatura de la segunda generación del Surdimientu. De este estilo sería también su obra de 1999 ...Y de llastientes picos.

Junto a las labores de traducción al asturiano de clásicos de la literatura universal que desarrolla en la década de los 90, publica otras obras como el libro de relatos Lluna llena (1990) o la Crónica del Surdimientu (1975-1990), una exhaustiva crónica del movimiento literario que comenzó gracias a Conceyu Bable en 1975. 

Debidos a su vertiente política tiene ensayos como El Hilo de Ariadna, La cultura asturiana: dialéctica, narrática y proyectabilidá y Teoría y práctica d'Asturies, en los que explica sus teorías políticas.
De la década de los noventa son libros como "Crónica del Surdimientu (1975-1990)" (1991); "Diccionariu asturianu–castellanu, castellanu–asturianu" (1996), "La cultura asturiana: dialéctica, narrática y proyectabilidá" (1999), "Teoría y práctica d'Asturies: (discursos y artículos)" (1999).

En la primera década del XXI continúa su producción ensayística, tanto política como literaria, algunos junto con Xesús Cañedo Valle, fundador, como él, del PAS en 1985. Destacan en ella: "Los dioses derrotaos (mitoloxía asturiana) (a comuña con Xesús Cañedo Valle)" (2001), "Refraneru asturianu (na compaña de Xesús Cañedo Valle)" (2002), 
"El Gran Libro de la Mitología Asturiana (a comuña con Xesús Cañedo Valle)" (2003), "Lletra y llingua (Asturies, España, Europa: artículos políticos en castellano)" (2003), "Xírigues. Lengua y vida de los artesanos asturianos ambulantes. (Coord.)" (2004), "Les producciones clasicistes d´Antón de Marirreguera" (2004), "Litora cantabrica (Estudios lliterarios y llingüísticos)" (2004), "Ríu Nalón (Estudios lliterarios y llingüísticos)" (2005), "Ríu Deva" (2006), "Antoloxía de la poesía del sieglu XIX" (2006), "Ficciones y realidaes", "Dos muyeres escritores y otros ensayos" (2007).

En 2007 aparece su primera novela (publicada) en castellano, un relato de 350 páginas titulado No miréis al mar, en que confluyen dos tramas, una que viene de la Guerra Civil y la posguerra, y otra, la principal, una trama personal,amorosa y empresarial que tiene lugar en torno al año 2000 en Xixón, Madrid, Calatayud y otros lugares.

En 2008 publica "Mundu, saber y decir nel refraneru" (na compaña de Xesús Cañedo Valle), una recopilación de artículos políticos aparecidos en la prensa asturiana, "Ría del Eo (España y Asturies: futuru y coyuntura)" y el "Diccionariu castellanu-asturianu", de 615 páginas.

En 2009 publica el "Diccionariu asturianu-castellanu", de 964 páginas en tipo nueve y el Diccionariu castellanu-asturianu", de 615 páginas.

En 2010, una nueva novela en castellano Retrato de desposados con panamá a su frente", de 247 páginas [edición de bolsillo en 2009, edición digital en 2011] y una nueva colección de artículos y ensayos políticos, Hacia otra Asturies" (138 páginas).

En 2011 da a la luz Monsacru" (212 páginas), una colección de ensayos literarios, una reedición de La muerte amiya de nueche (IV Premiu Xosefa Xovellanos) y una colección de cuentos unidos por una trama narrativa, Azurriángamelamelonga" (Segunda edición).

En 2012 ve la luz el Refraneru asturianu (también na compaña de Xesús Cañedo Valle), una edición muy ampliada de versiones anteriores, con interesantes ensayos sobre el refranero.

En 2012 ve la luz El picu Pienzu, una recopilación de artículos políticos aparecidos en la prensa asturiana.

En 2015 una nueva novela, en castellano con versión en asturiano, "Bajo el viaducto/Al pie del viaductu" (160 páginas), de la que existen versiones digitales en ambas lenguas, en diversas plataformas. Este mismo año aparecen "Picu'l Sol", una recopilación de artículos de crítica política, social y económica publicados en La Nueva España, y "De les hores y les memories", un poemario.

En 2016 edita "El caballu", de Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides, con una introducción y notas que tienen en cuenta un nuevo manuscrito de la obra. El libro lo edita Saltadera, una nueva editorial.En este mismo año recibe el Premiu de la Crítica en su modalidad de poesía asturiana.

En 2018 se publica por Saltadera "Propia xera", un libro que recoge su poesía completa.

En 2019 se publica (Fundación Nueva Asturies y Trabe Ediciones) "Asturies, ni nos vemos ni nos ven" (365 págs.) que recoge artículos publicados en el periódico La Nueva España entre 2013 y 2019.

En 2019 se publica (Fundación Nueva Asturies y Trabe Ediciones) "Xuegos tradicionales asturianos", del que es coautor con Elena Victoria Marta Fernández Poch y Rubén Sánchez Vicente.

En 2020 recibe el Premiu Nacional de Lliteratura, que concede l'Academia de la Llingua Asturiana, con ese motivo se publica una antología de su obra.

En 2021 publica el "Diccionariu castellanu-asturianu" (Trabe Ediciones).

En 2021 publica "En el muro de tu corazón" (novela) (Trabe Ediciones).

En 2021 publica "Estudios (I) (Fundación Nueva Asturies y Trabe Ediciones).

En 2021 publica el "Diccionariu asturianu-castellanu", en dos tomos (Trabe Ediciones).

 Obras 
 Ensayo 
 La cultura popular asturiana: unidá y pluralidá. Principáu d'Asturies, Uviéu, 1985. 
 Diccionariu de la llingua asturiana. GH Editores, Xixón, 1988.
 El hilo de Ariadna: argumentos y propuestas para una política asturianista. Alvízoras Llibros, Uviéu, 1991.
 Crónica del Surdimientu (1975-1990). Barnabooth Editores, Uviéu, 1991.
 Diccionariu asturianu–castellanu, castellanu–asturianu. Ediciones Trabe, Uviéu, 1996.
 La cultura asturiana: dialéctica, narrática y proyectabilidá. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 1999.
 Teoría y práctica d'Asturies: (discursos y artículos). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 1999.
 Los dioses derrotaos (mitoloxía asturiana) (a comuña con Xesús Cañedo Valle). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2001.
 Refraneru asturianu (na compaña de Xesús Cañedo Valle). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2002.
 Diccionariu asturianu–castellanu, castellanu–asturianu (2ª edición). Ediciones Trabe, Uviéu, 2002.
 El Gran Libro de la Mitología Asturiana (a comuña con Xesús Cañedo Valle). Ediciones Trabe, Uviéu, 2003.
 Lletra y llingua (Asturies, España, Europa: artículos políticos en castellano). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2003.
 Xírigues. Lengua y vida de los artesanos asturianos ambulantes. (Coord.), Cajastur, Asturies, 2004.
 Les producciones clasicistes d´Antón de Marirreguera (2004). Trabe Ediciones, Uviéu, 2004.
 Litora cantabrica (Estudios lliterarios y llingüísticos). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2004.
 Ríu Nalón (Estudios lliterarios y llingüísticos). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2005.
 Ríu Deva. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2006.
 Ficciones y realidaes. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2007.
 Dos muyeres escritores y otros ensayos (coord.). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2007. 
 Mundu, saber y decir nel refraneru (na compaña de Xesús Cañedo Valle). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2008.
 Ría del Eo (España y Asturies: futuru y coyuntura). Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2008.
 Diccionariu castellanu-asturianu. Trabe Ediciones, Uviéu, 2008.
 Diccionariu asturianu-castellanu. Trabe Ediciones, Uviéu, 2009.
 Hacia otra Asturies. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2010.
 Monsacru. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2011.
 Refraneru asturianu (na compaña de Xesús Cañedo Valle). Trabe Ediciones, Xixón, 2012.
 El picu Pienzu. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2012.
 "El caballu", de Francisco Bernaldo de Quirós. Edición, introducción y notes de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Editorial Saltadera, Uviéu, 2016.
 "Asturies: ni nos vemos ni nos ven" (selección de artículos de prensa). Trabe Ediciones, Fundación Nueva Asturies, Uviéu, 2019.
 "Diccionariu castellanu-asturianu". Trabe Ediciones, Uviéu, 2021.
 "Estudios (I)". Fundación Nueva Asturies y Trabe Ediciones, Uviéu, 2021.
 "Diccionariu asturianu-castellanu" (dos tomos). Trabe Ediciones, Uviéu, 2021.

 Literatura 
 Camín de señardaes: antoloxía poética, 1974–1979. Seminariu de Llingua Asturiana, Uviéu, 1980.
 Poemes de Xixón. Conceyu Asturies, Xixón, 1981.
 Cuentos de llingua afilada. Antoxana de Juan Cueto. Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 1984.
 La muerte amiya de nueche. IV Premiu de narraciones curties Xosefa Xovellanos, Conseyería d'Educación, Cultura y Deportes, Uviéu, 1984.
 De reidores costes. Alvízoras Llibros, Uviéu, 1988.
 El Pelayu (teatru asturianu). Edición del autor, Xixón, 1985.
 De reidores costes. Alvízoras Llibros, Uviéu, 1988.
 Lluna llena. Llibros del Pexe, Xixón, 1990. 
 Esta danza ye la vuestra, si ye que vos presta (Teatru. Obra completa). Conseyería d'Educación, Cultura y Deportes, Uviéu, 1991. 
 ...Y de llastientes picos. Trabe Ediciones, Uviéu, 1999.
 As de corazón es/y/es, Trabe Ediciones, Uviéu, 2001.
 Antoloxía lliteraria (versu y prosa), Atenéu Obreru de Xixón, Xixón, 2001.
 La estrella que subiere al cielu, Trabe Ediciones, Uviéu, 2001.
 No miréis al mar, Septem Ediciones, Uviéu, 2007.
 Retrato de desposados con panamá a su frente. Septem Ediciones, Uviéu, 2010.
 Azurriángamelamelonga (Segunda edición). Trabe Ediciones, Uviéu, 2011.
 La muerte amiya de nueche (IV Premiu Xosefa Xovellanos) (reedición). Trabe Ediciones, Uviéu, 2011.
 Bajo el viaducto/Al pie del viaductu (versiones en castellano y asturianu). Septem Ediciones, Uviéu, 2015.
 "De les hores y les memories" (poesía), Trabe Ediciones, Uviéu, 2015.
 "Propia xera" (obra poética completa), Saltadera, Uviéu, 2018.
  "Premiu nacional de lliteratura asturiana. Xuan Xosé Sánchez Vicente. Edición 2020", ALLA, Uviéu 2020.
 "En el muro de tu corazón", Trabe Ediciones, Uviéu, 2021.

     Traducciones

 Eric Hill, El primer paséu de Llunarín. Alborá Llibros, Xixón, 1990.
 Eric Hill, Llunarín va a la casería. Alborá Llibros, 1990.
 Eric Hill, La fiesta de cumpleaños de Llunarín. Alborá Llibros, 1990.

     Ediciones de clásicos

 Xosé Caveda y Nava, Esvilla de poesíes na llingua asturiana. Biblioteca Popular Asturiana, Uviéu, 1979. 
 Clásicos asturianos I. Conceyu Asturies, Xixón, 1982. 
 Clásicos asturianos II, Lliteratura relixosa. Conceyu Asturies, Xixón, 1983.
 Xosé Caveda y Nava, Poesíes asturianes completes. Llibros del Pexe, Xixón, 1989.
 Antoloxía de la poesía del sieglu XIX. Fundación Nueva Asturies, Xixón, 2006.
 Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides, "El caballu". Edición, entamu y notes de Xuan Xosé Sánchez Vicente, editorial Saltadera, Uviéu, 2016.

     Artículos literarios, lingüísticos sociológicos y etnográficos

 La lliteratura de Xulín de Lluza: Colonización y sodesarrollu, en 22Estudios y Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana (II). Universidá d'Uviéu, Serviciu de Publicaciones, Asturies, 1979.
 La lengua asturiana y el estatuto de autonomía. En Las lenguas nacionales en el ámbito de la administración. Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Estudios y Planificación Social. Valencia, 1981. 
 Palacio Valdés, deudor de Xosé Caveda y Nava. ALLA, Lletres Asturianes, nu 2, 1982, páxs. 29-41. 
 Delles idees pa un estudiu sociolóxicu del bable. ALLA, Lletres Asturianes, nu 5, 1983, páxs. 21-24. 
 L´Evanxeliu'n bable según San Matéu (una xera de normalización llingüística). ALLA, Lletres Asturianes, nu 9, 1984, páxs. 20-27. 
 La llingua asturiana y Xovellanos” (resume de la tesis de llicenciatura). ALLA, Lletres Asturianes, nu 14,1985, páxs. 39-56. 
 Llingua y mundu: dellos aspectos de la semántica l'agua. ALLA, Lletres Asturianes, nu 17, 1985, páxs. 37-42. 
 Enclisis, proclisis y pronomes átonos n'asturianu (a comuña con Carlos Rubiera Tuya). ALLA, Lletres Asturianes, nu 18, 1985, páxs. 71-81. 
 Señor Conde Campumanes, cuyu ñome tantu estruendu... ALLA, Lletres Asturianes, nu 22, 1986, páxs. 89-101. 
 Carta a un escritor mozu... ALLA, Lletres Asturianes, nu 22, 1986, páxs. 89-101. 
 Un repasu a la mitoloxía asturiana contemporánea. ALLA, Lletres Asturianes, nu 26, 1987, páxs. 83-91. 
 Teatru asturianu, en Lliteratura Asturiana y futuru, páxs. 47-51. Gobiernu del Principáu d'Asturias, Conseyería d'Educación, Cultura y Deportes. Uviéu, 1987. 
 1910-1930: al rebuscu d'una lliteratura lliteraria. ALLA, Lletres Asturianes, nu 30, 1988, páxs. 23-31. 
 Intervención en la mesa redonda "Lenguas minoritarias y comunicación internacional", en Bilingüismo y Comunicación. Actas de las séptimas jornadas culturales de Aller. 14-18 de marzo de 1989.
 Un repasu a la mitoloxía asturiana contemporánea, en Actas del primer congreso asturiano de sociología, Uviéu, 1989.
 Cantar y más cantar: un comentariu testual. ALLA, Lletres Asturianes, nu 36, 1990, páxs. 51-57. 
 Dellos aspectos la cadarma'l sintagma nominal. Trébole, revista pedagóxica, nu 4, páxs. 33- 38. Gobiernu del Principáu d'Asturies, Conseyería d'Educación, Cultura y Deportes, Uviéu, 1990. 
 Rexonalismu / nacionalismu asturianu. Un sieglu: 1839-1936, en Alcordanza del Padre Galo, “Fernán Coronas”. Gobiernu del Principáu d'Asturies, Conseyería d'Educación, Deportes y Xuventú, páxs. 57-75, Uviéu, 1993. 
 La sidra a través de la historia y Vocabulario de la manzana y la sidra', en el libro colectivo Sidra y manzana de Asturias, Director Científico José Antonio Fidalgo Sánchez. La Nueva España, Uviéu, 1994. 
 Cuentu Ñarigudu: un comentariu. En III Xunta d´escritores asturianos. Caminos nuevos pa la lliteratura. Gobiernu del Principáu d'Asturies, Conseyería de Cultura, Uviéu, 1996. 
 Lésicu de la cocina n'Asturies, en El libro de la gastronomía asturiana. Silverio Cañada editor, Xixón, 1996. 
 Dellos apuntes sobre la influencia de Caveda, en IV Xunta d´escritores asturianos. Lliteratura asturiana nos 90. Gobiernu del Principáu d'Asturies, Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, Uviéu, 1997
 Homenaxe a Teresa González: Delles notes sobre la so poesía. Lliteratura, nu 11, 1997. 
 Asturies secuestrada. La cultura. Les noticies, 19 de xineru de 1997, añu I, nu 19. 
 Asturies secuestrada. La política (I). Les noticies, 26 de xineru de 1997, añu I, nu 20. 
 Asturies secuestrada. La política (II). Les noticies, 2 de febrero de 1997, añu I, nu 21. 
 Los biltos de Xosé Caveda y Nava na sociedá asturiana: Dos notes sobre la so significación y influencia. IV Xunta d´escritores asturianos (Villaviciosa, 1996). En IV Junta d'Escritores Asturianos. Conseyería de Cultura, coll. Documentos, nu 20. Uviéu, 1998.
 El marco endoculturador: modelos tradicionales en la literatura asturiana. El Comercio, 11 d'ochobre de 2000. 
 Los dioses perdedores, los dioses resistentes. La Nueva España, 31 d'ochobre de 2000. 
 ¿Esiste una sentimentalidá lliteraria asturiana? en La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, martes, 17 d'ochobre de 2000. 
 Una nota sobre'l significáu del versu 12 de “Didu y Enees” de Marirreguera, en Antón de Marirreguera y el Barrocu Asturianu. V.V.A.A., Gobiernu del Principáu d'Asturies, 2000. 
 La estampa de cortexu, en La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, 16 de xineru de 2001. 
 El coloquio, un género tradicional de la literatura asturiana. El Comercio, 3 de xineru 2001. 
 La estampa de cortexu, una adaptación endoculturadora del idilio y la égloga en el XIX asturiano. El Comercio, 6 de febreru de 2001. 
 Contra l'asturianu (sobre Clarín y la nuestra llingua), nel suplemento de La Nueva España del 13 de xunu de 2001 dedicáu a Clarín. 
 El coloquio, un género tradicional de la literatura asturiana. La Nueva España, 9/10/2001. 
 Covadonga: patria, relixón y sentimientu. La Nueva España, 23/10/2001. 
 Emigración y lliteratura asturiana. La lliteratura asturiana en Cuba. La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, 4/12/2001. 
 Asturias dentro de veinte años. En Asturias. Veinte años de autonomía. Ediciones Madú, Pola de Siero, 2002. 
 Emigración y lliteratura asturiana. La lliteratura asturiana n'Arxentina y Uruguái. La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, 8/10/2002. 
 Emigración y lliteratura asturiana. La lliteratura asturiana en México. La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, 15/10/2002. 
 La vida del aldeanu. Parodia y palinodia acebaliana. La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, 19/11/2002. 
 La vida del aldeanu": parodia y palinodia acebaliana. Revista de Filoloxía Asturiana, volumen 2, año 2002. Alvízoras / Trabe. Uviéu, 2003. 
 Los años del Surdimientu: Tendencies lliteraries y sociedá. En Andrés Solar, una voz del Surdimientu. DDAA, XXV Selmana de les Lletres Asturianes. Gobiernu del Principáu d'Asturies,     Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, Uviéu, 2004. 
 Los años del Surdimientu: Tendencies lliteraries y sociedá, en Poesía en movimientu. DDAA, XXVI Selmana de les Lletres Asturianes. Gobiernu del Principáu d'Asturies, Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, Uviéu, 2005. 
 Calter y otros derivaos del llatín character. Revista de Filoloxía Asturiana, volumen 3/4, años 2003/2004. Alvízoras / Trabe. Uviéu, 2005. 
 Berta Piñán: mundu y escritura. Revista de Filoloxía Asturiana, volume 5, añu 2005. Alvízoras / Trabe, Uviéu, 2005.
 Lliteratura relixosa. En seis entregas en el diario El Comercio, entre enero de 2006 y septiembre del mismo año. 
 La lliteratura del Surdimientu. La década de los 70. En DDAA, La emancipación de la lliteratura asturiana. Crónica y balance de la narrativa contemporánea. Día del Llibru Asturianu, 2007. Conseyería de Cultura, Comunicación Social y Turismu, Uviéu, 2007. 
 Mar, costes y homes na lliteratura asturiana. En Lliteratura, nu 24, Uviéu, 2007. 
 Un paséu peles mares de Teresa. XXIX Fiesta de les Lletres Asturianes. La Nueva Quintana, suplemento de La Nueva España, 08/05/2008. 
 La poesía de María Teresa González. Prólogu a María Teresa González. Obra completa. Conseyería de Cultura y Turismu y Trabe Ediciones, Uviéu, 2008. 
 Sobre Don Enrique y el so "Los nuevos bablistas". Lliteratura, n.º 25, primavera de 2008.
 Esa singularidá de Bedoniana, en Bedoniana, anuario de San Antolín y Naves, n.º 11, Uviéu, 2009.
 Entre la arena y la mar: un chapuzón en las mares poéticas de María Teresa González, en Carlos X. Ardavín Trabanco (coord.), Poetas asturianos para el siglo XXI, Ediciones Trea, Xixón, 2009.
 Itinerariu pela continxencia (ocho poemes d’Antón García), Revista de Filoloxía Asturiana, volume 6/7/8, años 2008//2009/2010. Alvízoras / Trabe. Uviéu, 2010.
 Milio Rodríguez Cueto, a partir de tres cuentos, en Campo de los patos. Revista asturiana de cultura, n.º 1/2, Uviéu, 2010/2011.
 Agües nueves, agües vieyes, agües mestes: Los primeros años del Surdimientu, en Manfer de la Llera, de la rampla a la pluma. DDAA, XXXII Selmana de les Lletres Asturianes. Gobiernu del Principáu d'Asturies, Conseyería de Cultura y Turismu, Uviéu, 2011.
 "L'enviernu", un poema d’un autor d’aniciu en Cuideiro, en El baluarte', anuario de la Asociación de Amigos de Cudillero, n.º 2, 2012.
 Cinco poemes (cinco tornes d'Ezra Pound), en Campo de los patos. Revista asturiana de cultura, n.º 3, Uviéu, 2012.
 Xovellanos en Belandre, San Xuan de Piñera, en El baluarte, anuario de la Asociación de Amigos de Cudillero, n.º 4, 2014.
 Delles notes sobre el "Vocabulario asturiano y castellano, coleccionado de la viva voz del pueblo" / Some notes on de "Asturian and Castilian vocabularyu, collected from de real voices of the people", en Lletres asturianes, nu 111, Uviéu, 2014.
 Benjamín López, un creador excepcional, en Subverso, Isla de libertad crítica, literaria y cultural, revista digital de la Universidad de Valladolid (http://www.subverso.es/?p=3309 ).
 Dos poemes inéditos de María Teresa González, en Lliteratura, n.º 31, mayu 2015, XXXVI Día de les Lletres Asturianes.
 Bibliografía de y sobre María Teresa González, en Lliteratura, n.º 31, mayu 2015, XXXVI Día de les Lletres Asturianes.
 Enigmes de los clásicos, en Campo de los patos. Revista asturiana de cultura, n.º 5/6, Uviéu, 2014/2015.
 Más sobre'l sufixu paraverbal -iola, en Campo de los patos. Revista asturiana de cultura, n.º 5/6, Uviéu, 2014/2015.
 "Sobre el refraneru asturianu (y otres "coses" y cosadielles)", en "El patrimonio oral de Asturias", Actas del Congreso Internacional, Uviéu, 2016.
 "Llectura y valoración del "Viaxe del tíu Pacho...". "Lletres asturianes", n.º 114, Uviéu, 2016.
 "Caveda y Nava, inventor de la lliteratura asturiana". "Lliteratura", n.º 32, Uviéu, 2016.

Véase también 
 Partíu Asturianista
 Nacionalismo asturiano
 Regionalismo asturiano

Enlaces externos
 Página oficial del Partíu Asturianista (PAS)
 Página oficial de la Coalición Unión Asturianista: UNIÓN URAS-PAS
 Blog personal de Xuan Xosé Sánchez Vicente

Políticos de Asturias
Escritores de Asturias
Escritores en asturiano
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XX
Ensayistas de España del siglo XX
Nacionalismo asturiano
Políticos del Partido Socialista Popular
Políticos del Partido Socialista Obrero Español
Políticos de España del siglo XX
Políticos de España del siglo XXI
Políticos de la Transición Española
Políticos del Partíu Asturianista
Ensayistas de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XXI
Académicos de la Academia de la Lengua Asturiana
Nacidos en Gijón